René Pomeau
Yves Pomeau

Homonymie de patronyme